Колуза може да се отнася до:

 Колуза, окръг в щата Калифорния в САЩ.
 Колуза (Калифорния), град и окръжен център на едноименния окръг